Анненковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Анненковский сельсовет — Вадский район, Нижегородская область.
 Анненковский сельсовет — Кузнецкий район, Пензенская область.